Fragmento puede referirse a:

 El fragmento de Cuadrato, el cual es una cita consignada en la Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea.
 Fragmento de Okazaki, fragmentos de ARN-ADN que son el resultado de la síntesis de ADN en la hebra discontinua.
 Fragmento Klenow, fragmento proteico de gran tamaño producido por el procesamiento enzimático de la DNA polimerasa I.
 Fragmento Muratoriano, es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento.
 Fragmentos de abril, película estadounidense dirigida por Peter Hedges y estrenada en el año 2003.
 Fragmentos de una antropología anarquista, es uno de una serie de folletos publicados por Prickly Paradigm Press, de la Universidad de Chicago, de 102 páginas y publicado en 2004.
 Fragmentos de Apocalipsis, una novela de Gonzalo Torrente Ballester, publicada en 1977 por Ediciones Destino.